Pont de Bac de Roda, a Barcelona
 Pont de l'Exposició, a València